Stadtkern steht für: 

 Stadtkern, den Zentralbereich einer Stadt

Stadtkern ist der Name folgender Stadtteile: 

 Stadtkern (Essen)
 Stadtkern (Marl)